Ребиббия ():

 Ребиббия — пригород Рима.
 «Ребиббия» — станция Римского метрополитена.
 «Ребиббия» — тюрьма в Риме.